Hohn ou Höhn peut désigner :

Personnalités 
 Carola Höhn (1910-2005), une actrice allemande de théâtre et de cinéma
 Hermann Hohn (1897-1968), un Generalleutnant allemand au sein de la Heer dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale
 Izabela Hohn (1985-), une joueuse de volley-ball polonaise
 Nadia Hohn, une éducatrice et autrice de livres pour enfants canado-jamaïcaine
 Reinhard Höhn (1904-2000), juriste et historien allemand, membre du parti nazi et officier SS-Oberführer
 Uwe Hohn (1962-), athlète est-allemand

Toponymie 
 Hohn, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.
 Höhn, commune allemande de l'arrondissement du Westerwald, en Rhénanie-Palatinat.
 La maison Hohn, ou maison Souvan, bâtiment de la place de la Ville à Ljubljana (Slovénie).

Voir aussi 
 

Homonymie de nom de famille
Homonymie de toponyme